Miejscowości w USA:
 Agency – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Agency – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
Gminy w USA:
 Agency (ang. Agency Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Agency (ang. Agency Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Agency (ang. Agency Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Agency (ang. Agency Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts